La Roche-en-Ardenne, een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg
La Roche (België), een gehucht in de gemeente Court-Saint-Etienne in de Belgische provincie Waals-Brabant.
La Roche (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg

in samenstellingen:
La Roche-Bernard, Morbihan
La Roche-Blanche (Loire-Atlantique)
La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme)
La Roche-Canillac, Corrèze
La Roche-Chalais, Dordogne
La Roche-Clermault, Indre-et-Loire
La Roche-de-Glun, Drôme
La Roche-de-Rame, Hautes-Alpes
La Roche-Derrien, Côtes-d'Armor
La Roche-des-Arnauds, Hautes-Alpes
La Roche-en-Brenil, Côte-d'Or
La Roche-Guyon, Val-d'Oise
La Roche-l'Abeille, Haute-Vienne
La Roche-Mabile, Orne
La Roche-Maurice, Finistère
La Roche-Morey, Haute-Saône
La Roche-Noire, Puy-de-Dôme
La Roche-Posay, Vienne
La Roche-Rigault, Vienne
La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie
La Roche-sur-Grane, Drôme
La Roche-sur-le-Buis, Drôme
La Roche-sur-Yon, Vendée
La Roche-Vanneau, Côte-d'Or
La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire

Personen
Sophie von La Roche, een Duitse schrijfster

Zie ook
Laroche (doorverwijspagina)